Collema är ett släkte av lavar. Collema ingår i familjen Collemataceae, ordningen Peltigerales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Collema